The Mission (1986), Britse film bekroond met een Gouden Palm
 The Mission (1999) (Cheung fo), film uit Hongkong
 The Mission (2018), Amerikaanse film 
 The Mission (band), Britse gothic rockband
 The Mission (Styx), album van Styx uit 2017
 The Mission (Captain Jack), album van Captain Jack uit 1996